Karat har flere betydninger:

 Karat (renhed) – en enhed i forbindelse med ædelmetaller.
 Karat (masseenhed) – en vægtangivende enhed i forbindelse med ædelsten.
 Karat (juvelérfirma) – et kooperativt juvelérfirma.
 Karat (kaffe) – kaffemærke fra firmaet Kraft Foods.